Fotbollsallsvenskan 1994 spelades 4 april–23 oktober 1994, och vanns av IFK Göteborg. Vårsäsongen spelades 4 april–30 maj, medan höstsäsongen spelades 20 juli–23 oktober 1994.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kval till Allsvenskan 1995 

Hammarby IF och Västra Frölunda IF till Allsvenskan 1995.

Skytteligan 
 23 mål: Niclas Kindvall, IFK Norrköping
 19 mål: Miroslav Kubisztal, Örebro SK
 14 mål: Dick Lidman, AIK; Jörgen Pettersson, Malmö FF samt Mattias Jonson, Örebro SK
 13 mål: Mikael Martinsson, IFK Göteborg
 12 mål: Hans Eklund, Östers IF

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 25 531: Malmö FF–IFK Göteborg 1–2, Malmö Stadion den 23 oktober 1994
 18 704: Hammarby IF–AIK 1–2, Råsundastadion den 19 maj 1994
 14 320: AIK–Hammarby IF 2–2, Råsundastadion den 1 september 1994
 14 123: Östers IF–IFK Göteborg 0–2, Värendsvallen den 27 juli 1994
 12 400: Helsingborgs IF–IFK Göteborg 1–2, Olympia den 10 april 1994

Publiksnitt per lag 
 8 337: Helsingborgs IF
 7 824: Hammarby IF
 6 856: IFK Göteborg
 6 083: Örebro SK
 5 817: Malmö FF
 5 394: Degerfors IF
 5 232: AIK
 4 635: IFK Norrköping
 4 381: Östers IF
 3 909: Halmstads BK
 3 733: Landskrona BoIS
 2 551: Trelleborgs FF
 1 659: Västra Frölunda IF
 1 615: BK Häcken

Svenska mästarna 
 Tränare: Roger Gustafsson

Källor

Fotnoter

Externa länkar
RSSSF - Sweden 1994

Fotboll i Sverige 1994
1994
Fotbollssäsongen 1994